Bad Pyrmont, plaats/gemeente in Nedersaksen
 graafschap Pyrmont
 vorstendom Waldeck-Pyrmont
 district Hamelen-Pyrmont, Nedersaksen
 Rijksheerlijkheid Pyrmont in Rijnland-Palts
 een stadswijk van Sydney